Кыра-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Кыра-Кюель — озеро,  юго-восточнее устья р.Хоту-Токур-Удя, Республика Саха (Якутия), координаты 70°29’с. ш. 116°57’в. д..
 Кыра-Кюель — озеро,  в левобережье р.Индигирка, Республика Саха (Якутия), координаты 68°35’с. ш. 146°51’в. д..

Примечания

См. также 
 Кыл-Кюель
 Кыс-Кюель